

Dans la Bible 
 Havila, fils de Koush
 Havilah, pays biblique

Autres 
 Atlides havila, papillon
 Collège privé protestant de Havila à Lifou
 Havila Shipping AS, propriétaire du navire Bourbon Skagerrak

Références